Найдовшим словом у світі серед усіх існуючих мов є хімічна назва найбільшого відомого науці білка — тітину. Так, повна назва українською мовою складається з 186 301 літери (англійською мовою - 189 821 літера). Починається слово з метіоніл.. і завершується на ..ізолейцин.

Повна назва 

Метіонілтреонілтреонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланіл аланілглутамініллейциллізилглутаміларгініллізилглутамілгліцилаланілфенілаланіл валілпролілфенілаланілвалілтреоніллейцилгліциласпартилпролілгліцилізолейцилгл утамілглутамінілсериллейциллізилізолейциласпартилтреоніллейцилізолейцилглута мілаланілгліцилаланіласпартилаланіллейцилглутаміллейцилгліцилізолейцилпроліл фенілаланілсериласпартилпроліллейцилаланіласпартилгліцилпролілтреонілізолейц илглутамініласпарагінілаланілтреоніллейциларгінілаланілфенілаланілаланілаланілг ліцилвалілтреонілпролілаланілглутамінілцистеїнілфенілаланілглутамілметіоніллейц илаланіллейцилізолейциларгінілглутамініллізилгістидилпролілтреонілізолейцилпро лілізолейцилгліциллейциллейцилметіонілтирозилаланіласпарагініллейцилвалілфені лаланіласпарагініллізилгліцилізолейциласпартилглутамілфенілаланілтирозилаланіл глутамінілцистеїнілглутаміллізилвалілгліцилваліласпартилсерилваліллейцилвалілал аніласпартилвалілпролілвалілглутамінілглутамілсерилаланілпролілфенілаланіларгін ілглутамінілаланілаланіллейциларгінілгістидиласпарагінілвалілаланілпролілізолейц илфенілаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліласпартилаланіласпартиласпартиласпа ртиллейциллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілгліци лтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліцила ланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістиди ллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпроліл проліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилаланілпроліласпарт илглутамінілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілаланілгліц илаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилгл утамілглутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніл лейцилаланілаланіллейциллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізи лаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпроліл серилглутамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерилвалілтриптофілалані ласпартилпролілізолейцилглутаміллейциллейциласпарагінілвалілцистеїнілтреонілсе рилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілаланілглутамінілтреонілглутамініл глутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілглутамінілфенілалан ілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпролілглутамінілсерилтреон ілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілтирозиларгініл тирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтреонілаланілле йциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгінілізолейц илізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтреоніл треонілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпарти ласпартилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілізолейцила спарагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліциллейц илтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілс ерилгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамін іларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілізолейцилцистеїнілпролілпрол іласпартилаланіласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгінілглутамінілізолейцила ланілсерилтирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсериларгін ілаланілгліцилвалілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцилп роліллейциласпарагінілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласп арагінілаланілаланілпролілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсе рилаланілпроліласпартилглутамінілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліц илаланілаланілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізолей цилізолейцилглутамілглутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллі зилметіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілметі оніллізилаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилп ролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерилвалілтриптофілал аніласпартилпролілізолейцилглутаміллейциллейциласпарагінілвалілцистеїнілтреонілс ерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілаланілглутамінілтреонілглутамінілг лутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілглутамінілфенілаланіл серилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпролілглутамінілсерилтреонілв аліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілтирозиларгінілтир озиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтреонілаланіллейци ллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгінілізолейциліз олейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтреонілтрео нілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпартиласп артилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласпар агініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліциллейцилти розиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсерил гліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамінілар гінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліла спартилаланіласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгінілглутамінілізолейцилала нілсерилтирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсериларгіні лаланілгліцилвалілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцил проліллейциласпарагінілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозил аспарагінілаланілаланілпролілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейц илсерилаланілпроліласпартилглутамінілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилалан ілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізи лізолейцилізолейцилглутамілглутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглутамілпролілгл утаміллізилметіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілп ролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилтирозилсерилізолейцилтрео нілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерилвалілтр иптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллейциллейциласпарагінілвалілцистеїн ілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілаланілглутамінілтреонілг лутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілглутамінілф енілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпролілглутамінілсер илтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілтирози ларгінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтреоніл аланіллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгін ілізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпрол ілтреонілтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілвал іласпартиласпартилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагініліз олейциласпарагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгл іциллейцилтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерил метіонілсерилгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіоні лглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілізолейцилцистеїнілп ролілпроліласпартилаланіласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгінілглутамінілі золейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцил сериларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланілала ніллейцилпроліллейциласпарагінілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамі лтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліци лізолейцилсерилаланілпроліласпартилглутамінілваліллізилаланілаланілізолейциласпар тилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилва ліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглутамілпр олілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвалілфенілаланілвалілглутам інілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилтирозилсерилізолейцил треонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерилвал ілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллейциллейциласпарагінілвалілцис теїнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілаланілглутамінілтрео нілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілглутамін ілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпролілглутамінілс ерилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілтироз иларгінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтреоніл аланіллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгіні лізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролі лтреонілтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілвалі ласпартиласпартилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагініліз олейциласпарагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілг ліциллейцилтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсери лметіонілсерилгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіо нілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілметіонілтреонілтр еонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілглутамініллейци ллізилглутаміларгініллізилглутамілгліцилаланілфенілаланілвалілпролілфенілаланілвал ілтреоніллейцилгліциласпартилпролілгліцилізолейцилглутамілглутамінілсериллейцилл ізилізолейциласпартилтреоніллейцилізолейцилглутамілаланілгліцилаланіласпартилала ніллейцилглутаміллейцилгліцилізолейцилпролілфенілаланілсериласпартилпроліллейц илаланіласпартилгліцилпролілтреонілізолейцилглутамініласпарагінілаланілтреоніллей циларгінілаланілфенілаланілаланілаланілгліцилвалілтреонілпролілаланілглутамінілцис теїнілфенілаланілглутамілметіоніллейцилаланіллейцилізолейциларгінілглутамініллізил гістидилпролілтреонілізолейцилпролілізолейцилгліциллейциллейцилметіонілтирозилал аніласпарагініллейцилвалілфенілаланіласпарагініллізилгліцилізолейциласпартилглутам ілфенілаланілтирозилаланілглутамінілцистеїнілглутаміллізилвалілгліцилваліласпартилс ерилваліллейцилвалілаланіласпартилвалілпролілвалілглутамінілглутамілсерилаланілпро лілфенілаланіларгінілглутамінілаланілаланіллейциларгінілгістидиласпарагінілвалілалані лпролілізолейцилфенілаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліласпартилаланіласпартиласп артиласпартиллейциллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилгліциларгініл гліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліцила ланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістидиллей цилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпролілле йцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглутамініл валіллізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейци лсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамінілгісти диласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланіллейцил лізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгінілацет илсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфені лаланіллейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллейцил лейциласпарагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілф енілаланілглутамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамініл валілглутамінілглутамінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфеніла ланілпролілглутамінілсерилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілт ирозиллізилвалілтирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпролілле йцилізолейцилтреонілаланіллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреонілар гініласпарагініларгінілізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілг лутамінілсерилпролілтреонілтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреон іларгініларгінілваліласпартиласпартилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерила ланіласпарагінілізолейциласпарагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгіні лгліцилтреонілгліциллейцилтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілалані лглутамілсерилметіонілсерилгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілала нілтітинметіонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілізолейц илцистеїнілпролілпроліласпартилаланіласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгініл глутамінілізолейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейц иллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагініларгініла ланілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізил глутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілалані лгліцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглутамінілваліллізилаланілаланілізолейцил аспартилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізолейц илваліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглутамі лпролілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвалілфенілаланілвалілглут амінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилтирозилсерилізолейци лтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерилвалі лтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллейциллейциласпарагінілвалілцистеї нілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілаланілглутамінілтреонілгл утамінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілглутамінілфеніл аланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпролілглутамінілсерилтреон ілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілтирозиларгінілтиро зиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтреонілаланіллейциллей цилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгінілізолейцилізолейцил глутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтреонілтреонілаланілглу тамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпартиласпартилаланілтреон ілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласпарагініллейцилваліласпар агінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтирозиласпарагінілглутамінілас парагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсерилгліциллейцилвалілтриптофілтреоні лсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцилфеніла ланілаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліласпартилаланіласпартиласпартиласпартиллейци ллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреонілт ирозиллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагініл аргінілаланілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейцил лізилглутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілала нілгліцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглутамінілваліллізилаланілаланілізолейцила спартилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилв аліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглутамілпрол ілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпр олілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсер илпролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерилвалілтриптофілала ніласпартилпролілізолейцилглутаміллейциллейциласпарагінілвалілцистеїнілтреонілсерилс ериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілаланілглутамінілтреонілглутамінілглутамініл аланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілглутамінілфенілаланілсерилглутамін ілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпролілглутамінілсерилтреонілваліларгінілфенілал анілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілтирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілв аліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтреонілаланіллейциллейцилгліцилтреонілфеніл аланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгінілізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміла спарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтреонілтреонілаланілглутамілтреоніллейциласп артилаланілтреоніларгініларгінілваліласпартиласпартилаланілтреонілвалілаланілізолейцил аргінілсерилаланіласпарагінілізолейциласпарагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилв аліларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфені лаланілглутамілсерилметіонілсерилгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпроліл аланілтітинметіонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілізолейц илцистеїнілпролілпроліласпартилаланіласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгінілглу тамінілізолейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейц илсериларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіл лейцилпроліллейциласпарагінілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирози ласпарагінілаланілаланілпролілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсе рилаланілпроліласпартилглутамінілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцилал анілаланілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолей цилглутамілглутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллей цилаланілаланіллейциллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланіл треоніларгінілацетилсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфеніл аланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміл лейциллейциласпарагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглута мінілфенілаланілглутамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамін ілвалілглутамінілглутамінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілалан ілпролілглутамінілсерилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозил лізилвалілтирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилт реонілаланіллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгін ілізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтреоні лтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпартиласп артилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласпарагінілле йцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтирозиласпарагі нілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсерилгліциллейцилвалілтри птофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініларгінілтирозилглутамілсерил лейцилфенілаланілаланілметіонілтреонілтреонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцил фенілаланілаланілглутамініллейциллізилглутаміларгініллізилглутамілгліцилаланілфенілала нілвалілпролілфенілаланілвалілтреоніллейцилгліциласпартилпролілгліцилізолейцилглутамілгл утамінілсериллейциллізилізолейциласпартилтреоніллейцилізолейцилглутамілаланілгліцилала ніласпартилаланіллейцилглутаміллейцилгліцилізолейцилпролілфенілаланілсериласпартилп роліллейцилаланіласпартилгліцилпролілтреонілізолейцилглутамініласпарагінілаланілтреоні ллейциларгінілаланілфенілаланілаланілаланілгліцилвалілтреонілпролілаланілглутамінілцис теїнілфенілаланілглутамілметіоніллейцилаланіллейцилізолейциларгінілглутамініллізилгісти дилпролілтреонілізолейцилпролілізолейцилгліциллейциллейцилметіонілтирозилаланіласпар агініллейцилвалілфенілаланіласпарагініллізилгліцилізолейциласпартилглутамілфенілаланіл тирозилаланілглутамінілцистеїнілглутаміллізилвалілгліцилваліласпартилсерилваліллейцилва лілаланіласпартилвалілпролілвалілглутамінілглутамілсерилаланілпролілфенілаланіларгінілг лутамінілаланілаланіллейциларгінілгістидиласпарагінілвалілаланілпролілізолейцилфенілал анілізолейцилцистеїнілпролілпроліласпартилаланіласпартиласпартиласпартиллейциллейцила ргінілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллей циллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілалан ілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамі лтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізол ейцилсерилаланілпроліласпартилглутамінілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилаланіл гліцилаланілаланілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізолей цилізолейцилглутамілглутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізилм етіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізил аланілаланілтреоніларгінілацетилсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилглута мінілфенілаланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпролілізо лейцилглутаміллейциллейциласпарагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпа рагінілглутамінілфенілаланілглутамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілтре онілглутамінілвалілглутамінілглутамінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпр олілфенілаланілпролілглутамінілсерилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартил валілтирозиллізилвалілтирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпролілл ейцилізолейцилтреонілаланіллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініл аспарагініларгінілізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамініл серилпролілтреонілтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгіні лваліласпартиласпартилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілізо лейциласпарагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліцилле йцилтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсери лгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініларгініл тирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліласпартилалан іласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилгл іциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреоні лгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістид иллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпролі ллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглутамініл валіллізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейцилсе рилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамінілгістидилас парагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвал ілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилти розилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейц илсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллейциллейциласпараг інілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілаланілглутам інілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілглут амінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпролілглутамініл серилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілтирозил аргінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтреонілалані ллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгінілізолейц илізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтреонілтре онілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпартиласпар тилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласпарагініл лейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтирозиласп арагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсерилгліциллейци лвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініларгінілтирозилглу тамілсериллейцилфенілаланілаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліласпартилаланіласпар тиласпартиласпартиллейциллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилгліцил аргінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреоніл гліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгісти диллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпр оліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглута мінілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізол ейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамініл гістидиласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланілле йциллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгіні лацетилсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалі лфенілаланіллейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутамілле йциллейциласпарагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамін ілфенілаланілглутамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутаміні лвалілглутамінілглутамінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілал анілпролілглутамінілсерилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтиро зиллізилвалілтирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилі золейцилтреонілаланіллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласп арагініларгінілізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілс ерилпролілтреонілтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгін ілваліласпартиласпартилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілі золейциласпарагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліци ллейцилтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіоні лсерилгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініл аргінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліласпа ртилаланіласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсерил тирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилв алілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцилпроліллейциласпараг інілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпро лілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглу тамінілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізоле йцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамінілгіст идиласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланіллейцилл ізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгінілацетилс ерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілалані ллейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллейциллейцилас парагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілаланілгл утамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілг лутамінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпролілглутамін ілсерилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілтирозил аргінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтреонілаланілл ейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгінілізолейциліз олейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтреонілтреонілал анілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпартиласпартилалані лтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласпарагініллейцилвалі ласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтирозиласпарагінілглута мініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсерилгліциллейцилвалілтриптофі лтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцил фенілаланілаланілметіонілтреонілтреонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцилфен ілаланілаланілглутамініллейциллізилглутаміларгініллізилглутамілгліцилаланілфенілаланілв алілпролілфенілаланілвалілтреоніллейцилгліциласпартилпролілгліцилізолейцилглутамілглу тамінілсериллейциллізилізолейциласпартилтреоніллейцилізолейцилглутамілаланілгліцилал аніласпартилаланіллейцилглутаміллейцилгліцилізолейцилпролілфенілаланілсериласпартил проліллейцилаланіласпартилгліцилпролілтреонілізолейцилглутамініласпарагінілаланілтрео ніллейциларгінілаланілфенілаланілаланілаланілгліцилвалілтреонілпролілаланілглутамінілц истеїнілфенілаланілглутамілметіоніллейцилаланіллейцилізолейциларгінілглутамініллізилгі стидилпролілтреонілізолейцилпролілізолейцилгліциллейциллейцилметіонілтирозилаланіла спарагініллейцилвалілфенілаланіласпарагініллізилгліцилізолейциласпартилглутамілфеніла ланілтирозилаланілглутамінілцистеїнілглутаміллізилвалілгліцилваліласпартилсерилвалілле йцилвалілаланіласпартилвалілпролілвалілглутамінілглутамілсерилаланілпролілфенілаланіл аргінілглутамінілаланілаланіллейциларгінілгістидиласпарагінілвалілаланілпролілізолейцил фенілаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліласпартилаланіласпартиласпартиласпартиллейци ллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреонілти розиллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагінілар гінілаланілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізил глутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгл іцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглутамінілваліллізилаланілаланілізолейциласпарти лаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізил ізолейцилізолейцилглутамілглутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутамілл ізилметіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніл лізилаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилг лутамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпроліл ізолейцилглутаміллейциллейциласпарагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліцила спарагінілглутамінілфенілаланілглутамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреоніл треонілглутамінілвалілглутамінілглутамінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилп ролілфенілаланілпролілглутамінілсерилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартил валілтирозиллізилвалілтирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпролілл ейцилізолейцилтреонілаланіллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініл аспарагініларгінілізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамініл серилпролілтреонілтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгіні лваліласпартиласпартилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілізо лейциласпарагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліцилле йцилтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсери лгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініларгініл тирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліласпартилалан іласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилгл іциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреоні лгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістид иллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпролі ллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглутамініл валіллізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейцилсе рилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамінілгістидилас парагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвал ілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилти розилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейц илсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллейциллейциласпараг інілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілаланілглутам інілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілглут амінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпролілглутамініл серилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілтирозил аргінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтреонілалані ллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгінілізолейц илізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтреонілтре онілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпартиласпар тилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласпарагініл лейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтирозиласп арагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсерилгліциллейци лвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініларгінілтирозилглу тамілсериллейцилфенілаланілаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліласпартилаланіласпар тиласпартиласпартиллейциллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилгліцил аргінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреоніл гліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгісти диллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпр оліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглута мінілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізол ейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамініл гістидиласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланілле йциллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгіні лацетилсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалі лфенілаланіллейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутамілле йциллейциласпарагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамін ілфенілаланілглутамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутаміні лвалілглутамінілглутамінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілал анілпролілглутамінілсерилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтиро зиллізилвалілтирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилі золейцилтреонілаланіллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласп арагініларгінілізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілс ерилпролілтреонілтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгін ілваліласпартиласпартилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілі золейциласпарагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліци ллейцилтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіоні лсерилгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініл аргінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліласпа ртилаланіласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсерил тирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилв алілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцилпроліллейциласпараг інілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпро лілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглу тамінілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізоле йцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамінілгіст идиласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланіллейцилл ізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгінілацетилс ерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілалані ллейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллейциллейцилас парагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілаланілгл утамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілг лутамінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпролілглутамін ілсерилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілтирозил аргінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтреонілаланілл ейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгінілізолейциліз олейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтреонілтреонілал анілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпартиласпартилалані лтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласпарагініллейцилвалі ласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтирозиласпарагінілглута мініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсерилгліциллейцилвалілтриптофі лтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцил фенілаланілаланілметіонілтреонілтреонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцилфен ілаланілаланілглутамініллейциллізилглутаміларгініллізилглутамілгліцилаланілфенілаланілв алілпролілфенілаланілвалілтреоніллейцилгліциласпартилпролілгліцилізолейцилглутамілглу тамінілсериллейциллізилізолейциласпартилтреоніллейцилізолейцилглутамілаланілгліцилал аніласпартилаланіллейцилглутаміллейцилгліцилізолейцилпролілфенілаланілсериласпартил проліллейцилаланіласпартилгліцилпролілтреонілізолейцилглутамініласпарагінілаланілтрео ніллейциларгінілаланілфенілаланілаланілаланілгліцилвалілтреонілпролілаланілглутамінілц истеїнілфенілаланілглутамілметіоніллейцилаланіллейцилізолейциларгінілглутамініллізилгі стидилпролілтреонілізолейцилпролілізолейцилгліциллейциллейцилметіонілтирозилаланіла спарагініллейцилвалілфенілаланіласпарагініллізилгліцилізолейциласпартилглутамілфеніла ланілтирозилаланілглутамінілцистеїнілглутаміллізилвалілгліцилваліласпартилсерилвалілле йцилвалілаланіласпартилвалілпролілвалілглутамінілглутамілсерилаланілпролілфенілаланіл аргінілглутамінілаланілаланіллейциларгінілгістидиласпарагінілвалілаланілпролілізолейцил фенілаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліласпартилаланіласпартиласпартиласпартиллейци ллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреонілти розиллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагінілар гінілаланілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізил глутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгл іцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглутамінілваліллізилаланілаланілізолейциласпарти лаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізил ізолейцилізолейцилглутамілглутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутамілл ізилметіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніл лізилаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилг лутамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпроліл ізолейцилглутаміллейциллейциласпарагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліцила спарагінілглутамінілфенілаланілглутамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтрео нілтреонілглутамінілвалілглутамінілглутамінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилп ролілфенілаланілпролілглутамінілсерилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартил валілтирозиллізилвалілтирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпролілл ейцилізолейцилтреонілаланіллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініл аспарагініларгінілізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамініл серилпролілтреонілтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгіні лваліласпартиласпартилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілізо лейциласпарагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліцилле йцилтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсери лгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініларгініл тирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліласпартилалан іласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилгл іциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреоні лгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістид иллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпролі ллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглутамініл валіллізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейцилсе рилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамінілгістидилас парагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвал ілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилти розилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейц илсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллейциллейциласпараг інілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілаланілглутам інілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілглут амінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпролілглутамініл серилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілтирозил аргінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтреонілалані ллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгінілізолейц илізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтреонілтре онілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпартиласпар тилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласпарагініл лейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтирозиласп арагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсерилгліциллейци лвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініларгінілтирозилглу тамілсериллейцилфенілаланілаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліласпартилаланіласпар тиласпартиласпартиллейциллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилгліцил аргінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреоніл гліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгісти диллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпр оліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглута мінілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізол ейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамініл гістидиласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланілле йциллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгіні лацетилсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалі лфенілаланіллейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутамілле йциллейциласпарагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамін ілфенілаланілглутамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутаміні лвалілглутамінілглутамінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілал анілпролілглутамінілсерилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтиро зиллізилвалілтирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилі золейцилтреонілаланіллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласп арагініларгінілізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілс ерилпролілтреонілтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгін ілваліласпартиласпартилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілі золейциласпарагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліци ллейцилтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіоні лсерилгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініл аргінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліласпа ртилаланіласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсерил тирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилв алілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцилпроліллейциласпараг інілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпро лілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглу тамінілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізоле йцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамінілгіст идиласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланіллейцилл ізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгінілацетилс ерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілалані ллейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллейциллейцилас парагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілаланілгл утамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілг лутамінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпролілглутамі нілсерилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілтироз иларгінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтреонілалан іллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгінілізолейци лізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтреонілтреоні лаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпартиласпартила ланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласпарагініллейци лваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтирозиласпарагініл глутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсерилгліциллейцилвалілтри птофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініларгінілтирозилглутамілсерилл ейцилфенілаланілаланілметіонілтреонілтреонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейц илфенілаланілаланілглутамініллейциллізилглутаміларгініллізилглутамілгліцилаланілфеніла ланілвалілпролілфенілаланілвалілтреоніллейцилгліциласпартилпролілгліцилізолейцилглута мілглутамінілсериллейциллізилізолейциласпартилтреоніллейцилізолейцилглутамілаланілгл іцилаланіласпартилаланіллейцилглутаміллейцилгліцилізолейцилпролілфенілаланілсериласп артилпроліллейцилаланіласпартилгліцилпролілтреонілізолейцилглутамініласпарагінілаланіл треоніллейциларгінілаланілфенілаланілаланілаланілгліцилвалілтреонілпролілаланілглутамін ілцистеїнілфенілаланілглутамілметіоніллейцилаланіллейцилізолейциларгінілглутамініллізил гістидилпролілтреонілізолейцилпролілізолейцилгліциллейциллейцилметіонілтирозилаланіла спарагініллейцилвалілфенілаланіласпарагініллізилгліцилізолейциласпартилглутамілфенілала нілтирозилаланілглутамінілцистеїнілглутаміллізилвалілгліцилваліласпартилсерилваліллейци лвалілаланіласпартилвалілпролілвалілглутамінілглутамілсерилаланілпролілфенілаланіларгін ілглутамінілаланілаланіллейциларгінілгістидиласпарагінілвалілаланілпролілізолейцилфені лаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліласпартилаланіласпартиласпартиласпартиллейциллейци ларгінілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозилл ейциллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілал анілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглута мілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліциліз олейцилсерилаланілпроліласпартилглутамінілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилалан ілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізоле йцилізолейцилглутамілглутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізил метіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізи лаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилглу тамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпролілі золейцилглутаміллейциллейциласпарагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліцилас парагінілглутамінілфенілаланілглутамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілт реонілглутамінілвалілглутамінілглутамінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізил пролілфенілаланілпролілглутамінілсерилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпарти лвалілтирозиллізилвалілтирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліл лейцилізолейцилтреонілаланіллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгін іласпарагініларгінілізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамін ілсерилпролілтреонілтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгі нілваліласпартиласпартилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілі золейциласпарагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліцил лейцилтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсе рилгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініларгін ілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліласпартилал аніласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилглі циларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреоні лгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістиди ллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпроліллей цилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглутамінілваліл лізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейцилсерилглі цилсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамінілгістидиласпарагіні лізолейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвалілфенілала нілвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилтирозилсерил ізолейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерилва лілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллейциллейциласпарагінілвалілцистеї нілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілаланілглутамінілтреонілглута мінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілглутамінілфенілаланіл серилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпролілглутамінілсерилтреонілвалілар гінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілтирозиларгінілтирозиласпарагі нілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтреонілаланіллейциллейцилгліцилтрео нілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгінілізолейцилізолейцилглутамілвалілглу таміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтреонілтреонілаланілглутамілтреоніллейци ласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпартиласпартилаланілтреонілвалілаланілізолей циларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласпарагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцил валіларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфеніл аланілглутамілсерилметіонілсерилгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілала нілтітинметіонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілізолейцилци стеїнілпролілпроліласпартилаланіласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгінілглутаміні лізолейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсери ларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцил проліллейциласпарагінілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпара гінілаланілаланілпролілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилалан ілпроліласпартилглутамінілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілалан ілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглута мілглутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилалані лаланіллейциллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніл аргінілацетилсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілваліл фенілаланіллейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллей циллейциласпарагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілф енілаланілглутамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалі лглутамінілглутамінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпр олілглутамінілсерилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізил валілтирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтр еонілаланіллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгіні лізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтрео нілтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпартила спартилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласпарагі ніллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтирозилас парагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсерилгліциллейцил валілтриптофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініларгінілтирозилглутам ілсериллейцилфенілаланілаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліласпартилаланіласпартилас партиласпартиллейциллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілг ліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліцилалан ілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістидиллейцилвал ілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпроліллейцилглута мінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглутамінілваліллізилала нілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсер илаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамінілгістидиласпарагінілізол ейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвалілфенілалані лвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилтирозилсериліз олейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерил валілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллейциллейциласпарагінілвалілцисте їнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілаланілглутамінілтреонілглут амінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілглутамінілфенілалані лсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпролілглутамінілсерилтреонілваліла ргінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілтирозиларгінілтирозиласпара гінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтреонілаланіллейциллейцилгліцилтр еонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгінілізолейцилізолейцилглутамілваліл глутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтреонілтреонілаланілглутамілтреонілл ейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпартиласпартилаланілтреонілвалілаланілі золейциларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласпарагініллейцилваліласпарагінілглутамі ллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтре онілфенілаланілглутамілсерилметіонілсерилгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилалані лпролілаланілтітинметіонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланіл метіонілтреонілтреонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілглу тамініллейциллізилглутаміларгініллізилглутамілгліцилаланілфенілаланілвалілпролілфеніла ланілвалілтреоніллейцилгліциласпартилпролілгліцилізолейцилглутамілглутамінілсериллей циллізилізолейциласпартилтреоніллейцилізолейцилглутамілаланілгліцилаланіласпартилал аніллейцилглутаміллейцилгліцилізолейцилпролілфенілаланілсериласпартилпроліллейцила ланіласпартилгліцилпролілтреонілізолейцилглутамініласпарагінілаланілтреоніллейциларгі нілаланілфенілаланілаланілаланілгліцилвалілтреонілпролілаланілглутамінілцистеїнілфеніл аланілглутамілметіоніллейцилаланіллейцилізолейциларгінілглутамініллізилгістидилпроліл треонілізолейцилпролілізолейцилгліциллейциллейцилметіонілтирозилаланіласпарагініллей цилвалілфенілаланіласпарагініллізилгліцилізолейциласпартилглутамілфенілаланілтирозила ланілглутамінілцистеїнілглутаміллізилвалілгліцилваліласпартилсерилваліллейцилвалілалан іласпартилвалілпролілвалілглутамінілглутамілсерилаланілпролілфенілаланіларгінілглутамі нілаланілаланіллейциларгінілгістидиласпарагінілвалілаланілпролілізолейцилфенілаланіліз олейцилцистеїнілпролілпроліласпартилаланіласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгі нілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейц иллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілалан ілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутам ілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізо лейцилсерилаланілпроліласпартилглутамінілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилалані лгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізоле йцилізолейцилглутамілглутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізил метіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізи лаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилглу тамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпролілі золейцилглутаміллейциллейциласпарагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліцилас парагінілглутамінілфенілаланілглутамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілт реонілглутамінілвалілглутамінілглутамінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізил пролілфенілаланілпролілглутамінілсерилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпарти лвалілтирозиллізилвалілтирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліл лейцилізолейцилтреонілаланіллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгін іласпарагініларгінілізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамін ілсерилпролілтреонілтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгі нілваліласпартиласпартилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілі золейциласпарагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліцил лейцилтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсе рилгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініларгін ілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліласпартилал аніласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилглі циларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреоні лгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістиди ллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпроліллей цилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглутамінілваліл лізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейцилсерилглі цилсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамінілгістидиласпарагіні лізолейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвалілфенілала нілвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилтирозилсерил ізолейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерилва лілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллейциллейциласпарагінілвалілцистеї нілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілаланілглутамінілтреонілглута мінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілглутамінілфенілаланіл серилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпролілглутамінілсерилтреонілвалілар гінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілтирозиларгінілтирозиласпарагі нілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтреонілаланіллейциллейцилгліцилтрео нілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгінілізолейцилізолейцилглутамілвалілглу таміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтреонілтреонілаланілглутамілтреоніллейци ласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпартиласпартилаланілтреонілвалілаланілізолей циларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласпарагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцил валіларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфеніл аланілглутамілсерилметіонілсерилгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілала нілтітинметіонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілізолейцилци стеїнілпролілпроліласпартилаланіласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгінілглутаміні лізолейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсери ларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцил проліллейциласпарагінілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпара гінілаланілаланілпролілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилалан ілпроліласпартилглутамінілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілалан ілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглута мілглутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилалані лаланіллейциллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніл аргінілацетилсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілваліл фенілаланіллейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллей циллейциласпарагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілф енілаланілглутамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалі лглутамінілглутамінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпр олілглутамінілсерилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізил валілтирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтр еонілаланіллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгіні лізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтрео нілтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпартила спартилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласпарагі ніллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтирозилас парагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсерилгліциллейцил валілтриптофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініларгінілтирозилглутам ілсериллейцилфенілаланілаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліласпартилаланіласпартилас партиласпартиллейциллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілг ліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліцилалан ілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістидиллейцилвал ілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпроліллейцилглута мінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглутамінілваліллізилала нілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсер илаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамінілгістидиласпарагінілізол ейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвалілфенілалані лвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилтирозилсериліз олейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерил валілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллейциллейциласпарагінілвалілцисте їнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілаланілглутамінілтреонілглут амінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілглутамінілфенілалані лсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпролілглутамінілсерилтреонілваліла ргінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілтирозиларгінілтирозиласпара гінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтреонілаланіллейциллейцилгліцилтр еонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгінілізолейцилізолейцилглутамілваліл глутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтреонілтреонілаланілглутамілтреонілл ейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпартиласпартилаланілтреонілвалілаланілі золейциларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласпарагініллейцилваліласпарагінілглутамі ллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтре онілфенілаланілглутамілсерилметіонілсерилгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилалані лпролілаланілтітинметіонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланіл метіонілтреонілтреонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілглу тамініллейциллізилглутаміларгініллізилглутамілгліцилаланілфенілаланілвалілпролілфеніла ланілвалілтреоніллейцилгліциласпартилпролілгліцилізолейцилглутамілглутамінілсериллей циллізилізолейциласпартилтреоніллейцилізолейцилглутамілаланілгліцилаланіласпартилал аніллейцилглутаміллейцилгліцилізолейцилпролілфенілаланілсериласпартилпроліллейцила ланіласпартилгліцилпролілтреонілізолейцилглутамініласпарагінілаланілтреоніллейциларгі нілаланілфенілаланілаланілаланілгліцилвалілтреонілпролілаланілглутамінілцистеїнілфеніл аланілглутамілметіоніллейцилаланіллейцилізолейциларгінілглутамініллізилгістидилпроліл треонілізолейцилпролілізолейцилгліциллейциллейцилметіонілтирозилаланіласпарагініллей цилвалілфенілаланіласпарагініллізилгліцилізолейциласпартилглутамілфенілаланілтирозила ланілглутамінілцистеїнілглутаміллізилвалілгліцилваліласпартилсерилваліллейцилвалілалан іласпартилвалілпролілвалілглутамінілглутамілсерилаланілпролілфенілаланіларгінілглутамі нілаланілаланіллейциларгінілгістидиласпарагінілвалілаланілпролілізолейцилфенілаланіліз олейцилцистеїнілпролілпроліласпартилаланіласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгі нілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейц иллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілалан ілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутам ілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізо лейцилсерилаланілпроліласпартилглутамінілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилалані лгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізоле йцилізолейцилглутамілглутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізил метіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізи лаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилглу тамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпролілі золейцилглутаміллейциллейциласпарагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліцилас парагінілглутамінілфенілаланілглутамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілт реонілглутамінілвалілглутамінілглутамінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізил пролілфенілаланілпролілглутамінілсерилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпарти лвалілтирозиллізилвалілтирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліл лейцилізолейцилтреонілаланіллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгін іласпарагініларгінілізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамін ілсерилпролілтреонілтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгі нілваліласпартиласпартилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілі золейциласпарагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліцил лейцилтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсе рилгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініларгін ілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліласпартилал аніласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилглі циларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреоні лгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістиди ллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпроліллей цилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглутамінілваліл лізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейцилсерилглі цилсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамінілгістидиласпарагіні лізолейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвалілфенілал анілвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилтирозилсерил ізолейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерилва лілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллейциллейциласпарагінілвалілцистеї нілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілаланілглутамінілтреонілглута мінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілглутамінілфенілаланіл серилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпролілглутамінілсерилтреонілвалілар гінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілтирозиларгінілтирозиласпарагі нілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтреонілаланіллейциллейцилгліцилтрео нілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгінілізолейцилізолейцилглутамілвалілглу таміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтреонілтреонілаланілглутамілтреоніллейци ласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпартиласпартилаланілтреонілвалілаланілізолей циларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласпарагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцил валіларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфеніл аланілглутамілсерилметіонілсерилгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілала нілтітинметіонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілізолейцилци стеїнілпролілпроліласпартилаланіласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгінілглутаміні лізолейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсери ларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцил проліллейциласпарагінілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпара гінілаланілаланілпролілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилалан ілпроліласпартилглутамінілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілалан ілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглута мілглутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилалані лаланіллейциллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніл аргінілацетилсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілваліл фенілаланіллейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллей циллейциласпарагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілф енілаланілглутамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалі лглутамінілглутамінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпр олілглутамінілсерилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізил валілтирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтр еонілаланіллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгіні лізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтрео нілтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпартила спартилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласпарагі ніллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтирозилас парагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсерилгліциллейцил валілтриптофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініларгінілтирозилглутам ілсериллейцилфенілаланілаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліласпартилаланіласпартилас партиласпартиллейциллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілг ліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліцилалан ілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістидиллейцилвал ілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпроліллейцилглута мінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглутамінілваліллізилала нілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсер илаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамінілгістидиласпарагінілізол ейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвалілфенілалані лвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилтирозилсериліз олейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерил валілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллейциллейциласпарагінілвалілцисте їнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілаланілглутамінілтреонілглут амінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілглутамінілфенілалані лсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпролілглутамінілсерилтреонілваліла ргінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілтирозиларгінілтирозиласпара гінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтреонілаланіллейциллейцилгліцилтр еонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгінілізолейцилізолейцилглутамілваліл глутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтреонілтреонілаланілглутамілтреонілл ейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпартиласпартилаланілтреонілвалілаланілі золейциларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласпарагініллейцилваліласпарагінілглутамі ллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтре онілфенілаланілглутамілсерилметіонілсерилгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилалані лпролілаланілтітинметіонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланіл метіонілтреонілтреонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілглу тамініллейциллізилглутаміларгініллізилглутамілгліцилаланілфенілаланілвалілпролілфеніла ланілвалілтреоніллейцилгліциласпартилпролілгліцилізолейцилглутамілглутамінілсериллей циллізилізолейциласпартилтреоніллейцилізолейцилглутамілаланілгліцилаланіласпартилал аніллейцилглутаміллейцилгліцилізолейцилпролілфенілаланілсериласпартилпроліллейцила ланіласпартилгліцилпролілтреонілізолейцилглутамініласпарагінілаланілтреоніллейциларгі нілаланілфенілаланілаланілаланілгліцилвалілтреонілпролілаланілглутамінілцистеїнілфеніл аланілглутамілметіоніллейцилаланіллейцилізолейциларгінілглутамініллізилгістидилпроліл треонілізолейцилпролілізолейцилгліциллейциллейцилметіонілтирозилаланіласпарагініллей цилвалілфенілаланіласпарагініллізилгліцилізолейциласпартилглутамілфенілаланілтирозила ланілглутамінілцистеїнілглутаміллізилвалілгліцилваліласпартилсерилваліллейцилвалілалан іласпартилвалілпролілвалілглутамінілглутамілсерилаланілпролілфенілаланіларгінілглутамі нілаланілаланіллейциларгінілгістидиласпарагінілвалілаланілпролілізолейцилфенілаланіліз олейцилцистеїнілпролілпроліласпартилаланіласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгі нілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейц иллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілалан ілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутам ілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізо лейцилсерилаланілпроліласпартилглутамінілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилалані лгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізоле йцилізолейцилглутамілглутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізил метіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізи лаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилглу тамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпролілі золейцилглутаміллейциллейциласпарагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліцилас парагінілглутамінілфенілаланілглутамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілт реонілглутамінілвалілглутамінілглутамінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізил пролілфенілаланілпролілглутамінілсерилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпарти лвалілтирозиллізилвалілтирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліл лейцилізолейцилтреонілаланіллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгін іласпарагініларгінілізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамін ілсерилпролілтреонілтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгі нілваліласпартиласпартилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілі золейциласпарагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліцил лейцилтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсе рилгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініларгін ілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліласпартилал аніласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилглі циларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреоні лгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістиди ллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпроліллей цилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглутамінілваліл лізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейцилсерилглі цилсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамінілгістидиласпарагіні лізолейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвалілфенілала нілвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилтирозилсерил ізолейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерилва лілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллейциллейциласпарагінілвалілцистеї нілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілаланілглутамінілтреонілглута мінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілглутамінілфенілаланіл серилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпролілглутамінілсерилтреонілвалілар гінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілтирозиларгінілтирозиласпарагін ілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтреонілаланіллейциллейцилгліцилтрео нілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгінілізолейцилізолейцилглутамілвалілглу таміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтреонілтреонілаланілглутамілтреоніллейци ласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпартиласпартилаланілтреонілвалілаланілізолей циларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласпарагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцил валіларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфеніл аланілглутамілсерилметіонілсерилгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілала нілтітинметіонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілізолейцилци стеїнілпролілпроліласпартилаланіласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгінілглутаміні лізолейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсери ларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцил проліллейциласпарагінілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпара гінілаланілаланілпролілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилалан ілпроліласпартилглутамінілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілалан ілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглута мілглутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилалані лаланіллейциллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніл аргінілацетилсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілваліл фенілаланіллейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллей циллейциласпарагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілф енілаланілглутамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалі лглутамінілглутамінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпр олілглутамінілсерилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізил валілтирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтр еонілаланіллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгіні лізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтрео нілтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпартила спартилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласпарагі ніллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтирозилас парагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсерилгліциллейцил валілтриптофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініларгінілтирозилглутам ілсериллейцилфенілаланілаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліласпартилаланіласпартилас партиласпартиллейциллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілг ліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліцилалан ілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістидиллейцилвал ілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпроліллейцилглута мінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглутамінілваліллізилала нілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсер илаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамінілгістидиласпарагінілізол ейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвалілфенілалані лвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилтирозилсериліз олейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерил валілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллейциллейциласпарагінілвалілцисте їнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілаланілглутамінілтреонілглут амінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілглутамінілфенілалані лсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпролілглутамінілсерилтреонілваліла ргінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілтирозиларгінілтирозиласпара гінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтреонілаланіллейциллейцилгліцилтр еонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгінілізолейцилізолейцилглутамілваліл глутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтреонілтреонілаланілглутамілтреонілл ейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпартиласпартилаланілтреонілвалілаланілі золейциларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласпарагініллейцилваліласпарагінілглутамі ллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтре онілфенілаланілглутамілсерилметіонілсерилгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилалані лпролілаланілтітинметіонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланіл метіонілтреонілтреонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілглу тамініллейциллізилглутаміларгініллізилглутамілгліцилаланілфенілаланілвалілпролілфеніла ланілвалілтреоніллейцилгліциласпартилпролілгліцилізолейцилглутамілглутамінілсериллей циллізилізолейциласпартилтреоніллейцилізолейцилглутамілаланілгліцилаланіласпартилал аніллейцилглутаміллейцилгліцилізолейцилпролілфенілаланілсериласпартилпроліллейцила ланіласпартилгліцилпролілтреонілізолейцилглутамініласпарагінілаланілтреоніллейциларгі нілаланілфенілаланілаланілаланілгліцилвалілтреонілпролілаланілглутамінілцистеїнілфеніл аланілглутамілметіоніллейцилаланіллейцилізолейциларгінілглутамініллізилгістидилпроліл треонілізолейцилпролілізолейцилгліциллейциллейцилметіонілтирозилаланіласпарагініллей цилвалілфенілаланіласпарагініллізилгліцилізолейциласпартилглутамілфенілаланілтирозила ланілглутамінілцистеїнілглутаміллізилвалілгліцилваліласпартилсерилваліллейцилвалілалан іласпартилвалілпролілвалілглутамінілглутамілсерилаланілпролілфенілаланіларгінілглутамі нілаланілаланіллейциларгінілгістидиласпарагінілвалілаланілпролілізолейцилфенілаланіліз олейцилцистеїнілпролілпроліласпартилаланіласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгі нілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейц иллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілалан ілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутам ілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізо лейцилсерилаланілпроліласпартилглутамінілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилалані лгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізоле йцилізолейцилглутамілглутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізил метіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізи лаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилглу тамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпролілі золейцилглутаміллейциллейциласпарагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліцилас парагінілглутамінілфенілаланілглутамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілт реонілглутамінілвалілглутамінілглутамінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізил пролілфенілаланілпролілглутамінілсерилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпарти лвалілтирозиллізилвалілтирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліл лейцилізолейцилтреонілаланіллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгін іласпарагініларгінілізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамін ілсерилпролілтреонілтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгі нілваліласпартиласпартилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілі золейциласпарагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліцил лейцилтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсе рилгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініларгін ілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліласпартилал аніласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилглі циларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреоні лгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістиди ллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпроліллей цилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглутамінілваліл лізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейцилсерилглі цилсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамінілгістидиласпарагіні лізолейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвалілфенілала нілвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилтирозилсерил ізолейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерилва лілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллейциллейциласпарагінілвалілцистеї нілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілаланілглутамінілтреонілглута мінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілглутамінілфенілаланіл серилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпролілглутамінілсерилтреонілвалілар гінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілтирозиларгінілтирозиласпарагі нілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтреонілаланіллейциллейцилгліцилтрео нілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгінілізолейцилізолейцилглутамілвалілглу таміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтреонілтреонілаланілглутамілтреоніллейци ласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпартиласпартилаланілтреонілвалілаланілізолей циларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласпарагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцил валіларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфеніл аланілглутамілсерилметіонілсерилгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілала нілтітинметіонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілізолейцилци стеїнілпролілпроліласпартилаланіласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгінілглутаміні лізолейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсери ларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцил проліллейциласпарагінілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпара гінілаланілаланілпролілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилалан ілпроліласпартилглутамінілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілалан ілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглута мілглутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилалані лаланіллейциллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніл аргінілацетилсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілваліл фенілаланіллейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллей циллейциласпарагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілф енілаланілглутамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалі лглутамінілглутамінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпр олілглутамінілсерилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізил валілтирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтр еонілаланіллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгіні лізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтрео нілтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпартила спартилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласпарагі ніллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтирозилас парагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсерилгліциллейцил валілтриптофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініларгінілтирозилглутам ілсериллейцилфенілаланілаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліласпартилаланіласпартилас партиласпартиллейциллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілг ліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліцилалан ілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістидиллейцилвал ілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпроліллейцилглута мінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглутамінілваліллізилала нілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсер илаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамінілгістидиласпарагінілізол ейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвалілфенілалані лвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилтирозилсериліз олейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейцилсерилсер илвалілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллейциллейциласпарагінілвалілц истеїнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілаланілглутамінілтреон ілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілглутамінілфе нілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпролілглутамінілсерилтре онілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілтирозиларгінілти розиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтреонілаланіллейцилл ейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгінілізолейцилізолейц илглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтреонілтреонілаланіл глутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпартиласпартилаланілт реонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласпарагініллейцилвалі ласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтирозиласпарагінілглу тамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсерилгліциллейцилвалілтрип тофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініларгінілтирозилглутамілсерил лейцилфенілаланілаланілметіонілтреонілтреонілглутамініларгінілтирозилглутамілсерилл ейцилфенілаланілаланілглутамініллейциллізилглутаміларгініллізилглутамілгліцилаланіл фенілаланілвалілпролілфенілаланілвалілтреоніллейцилгліциласпартилпролілгліцилізоле йцилглутамілглутамінілсериллейциллізилізолейциласпартилтреоніллейцилізолейцилглу тамілаланілгліцилаланіласпартилаланіллейцилглутаміллейцилгліцилізолейцилпролілфе нілаланілсериласпартилпроліллейцилаланіласпартилгліцилпролілтреонілізолейцилглут амініласпарагінілаланілтреоніллейциларгінілаланілфенілаланілаланілаланілгліцилваліл треонілпролілаланілглутамінілцистеїнілфенілаланілглутамілметіоніллейцилаланіллейц илізолейциларгінілглутамініллізилгістидилпролілтреонілізолейцилпролілізолейцилгліц иллейциллейцилметіонілтирозилаланіласпарагініллейцилвалілфенілаланіласпарагінілл ізилгліцилізолейциласпартилглутамілфенілаланілтирозилаланілглутамінілцистеїнілглу таміллізилвалілгліцилваліласпартилсерилваліллейцилвалілаланіласпартилвалілпролілв алілглутамінілглутамілсерилаланілпролілфенілаланіларгінілглутамінілаланілаланіллей циларгінілгістидиласпарагінілвалілаланілпролілізолейцилфенілаланілізолейцилцистеїн ілпролілпроліласпартилаланіласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгінілглутамініл ізолейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсе риларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланілл ейцилпроліллейциласпарагінілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтиро зиласпарагінілаланілаланілпролілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолей цилсерилаланілпроліласпартилглутамінілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилалані лгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізиліз олейцилізолейцилглутамілглутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутам іллізилметіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілм етіоніллізилаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерил пролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерилвалілтриптофілал аніласпартилпролілізолейцилглутаміллейциллейциласпарагінілвалілцистеїнілтреонілсе рилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілаланілглутамінілтреонілглутамінілглу тамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілглутамінілфенілаланілсери лглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпролілглутамінілсерилтреонілвалілар гінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілтирозиларгінілтирозиласп арагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтреонілаланіллейциллейцилг ліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгінілізолейцилізолейцилгл утамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтреонілтреонілаланілгл утамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпартиласпартилаланілт реонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласпарагініллейцилва ліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтирозиласпарагініл глутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсерилгліциллейцилваліл триптофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініларгінілтирозилглутаміл сериллейцилфенілаланілаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліласпартилаланіласпартила спартиласпартиллейциллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилгліциларгі нілгліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліц илаланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістидил лейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпролі ллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглутамі нілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізоле йцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамініл гістидиласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланілл ейциллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгі нілацетилсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілв алілфенілаланіллейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутам іллейциллейциласпарагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглу тамінілфенілаланілглутамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілгл утамінілвалілглутамінілглутамінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролі лфенілаланілпролілглутамінілсерилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпарти лвалілтирозиллізилвалілтирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпр оліллейцилізолейцилтреонілаланіллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтрео ніларгініласпарагініларгінілізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамі нілглутамінілсерилпролілтреонілтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтре оніларгініларгінілваліласпартиласпартилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерил аланіласпарагінілізолейциласпарагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгіні лгліцилтреонілгліциллейцилтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланіл глутамілсерилметіонілсерилгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілалані лтітинметіонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілізолейцил цистеїнілпролілпроліласпартилаланіласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгінілгл утамінілізолейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейци ллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілал анілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилг лутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланіл гліцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглутамінілваліллізилаланілаланілізолейцилас партилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцил валіллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглутамілп ролілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвалілфенілаланілвалілглутам інілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилтирозилсерилізолейцилт реонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерилваліл триптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллейциллейциласпарагінілвалілцистеї нілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілаланілглутамінілтреоніл глутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілглутамінілф енілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпролілглутамінілсери лтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілтирозила ргінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтреонілала ніллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгінілізо лейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтре онілтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпа ртиласпартилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілізолейци ласпарагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліциллей цилтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілс ерилгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутаміні ларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліл аспартилаланіласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгінілглутамінілізолейцилалан ілсерилтирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсериларгінілала нілгліцилвалілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцилпролілл ейциласпарагінілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпарагіні лаланілаланілпролілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилала нілпроліласпартилглутамінілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцилалан ілаланілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізол ейцилглутамілглутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізилметіо ніллейцилаланілаланіллейциллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізила ланілаланілтреоніларгінілацетилсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилгл утамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпр олілізолейцилглутаміллейциллейциласпарагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилг ліциласпарагінілглутамінілфенілаланілглутамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгін ілтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілглутамінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтри птофіллізилпролілфенілаланілпролілглутамінілсерилтреонілваліларгінілфенілаланілпролі лгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілтирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілваліллейц иласпартилпроліллейцилізолейцилтреонілаланіллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіла спартилтреоніларгініласпарагініларгінілізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпараг інілглутамінілглутамінілсерилпролілтреонілтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпартил аланілтреоніларгініларгінілваліласпартиласпартилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгін ілсерилаланіласпарагінілізолейциласпарагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліл аргінілгліцилтреонілгліциллейцилтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілал анілглутамілсерилметіонілсерилгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілала нілтітинметіонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілметіонілтр еонілтреонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілглутамінілле йциллізилглутаміларгініллізилглутамілгліцилаланілфенілаланілвалілпролілфенілаланілвал ілтреоніллейцилгліциласпартилпролілгліцилізолейцилглутамілглутамінілсериллейциллізи лізолейциласпартилтреоніллейцилізолейцилглутамілаланілгліцилаланіласпартилаланіллей цилглутаміллейцилгліцилізолейцилпролілфенілаланілсериласпартилпроліллейцилаланілас партилгліцилпролілтреонілізолейцилглутамініласпарагінілаланілтреоніллейциларгінілалан ілфенілаланілаланілаланілгліцилвалілтреонілпролілаланілглутамінілцистеїнілфенілаланілг лутамілметіоніллейцилаланіллейцилізолейциларгінілглутамініллізилгістидилпролілтреоні лізолейцилпролілізолейцилгліциллейциллейцилметіонілтирозилаланіласпарагініллейцилв алілфенілаланіласпарагініллізилгліцилізолейциласпартилглутамілфенілаланілтирозилалан ілглутамінілцистеїнілглутаміллізилвалілгліцилваліласпартилсерилваліллейцилвалілаланіл аспартилвалілпролілвалілглутамінілглутамілсерилаланілпролілфенілаланіларгінілглутамін ілаланілаланіллейциларгінілгістидиласпарагінілвалілаланілпролілізолейцилфенілаланілізо лейцилцистеїнілпролілпроліласпартилаланіласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгін ілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейци ллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілалані лаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутам ілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліциліз олейцилсерилаланілпроліласпартилглутамінілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилал анілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилі золейцилізолейцилглутамілглутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутамі ллізилметіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілметі оніллізилаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпрол ілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласп артилпролілізолейцилглутаміллейциллейциласпарагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсерилл ейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілаланілглутамінілтреонілглутамінілглутамінілалані ларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілглутамінілфенілаланілсерилглутамінілва лілтриптофіллізилпролілфенілаланілпролілглутамінілсерилтреонілваліларгінілфенілалані лпролілгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілтирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілвал іллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтреонілаланіллейциллейцилгліцилтреонілфеніла ланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгінілізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміла спарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтреонілтреонілаланілглутамілтреоніллейцилас партилаланілтреоніларгініларгінілваліласпартиласпартилаланілтреонілвалілаланілізолейц иларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласпарагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейц илваліларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтреоніл фенілаланілглутамілсерилметіонілсерилгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілп ролілаланілтітинметіонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланіліз олейцилцистеїнілпролілпроліласпартилаланіласпартиласпартиласпартиллейциллейциларг інілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллей циллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілал анілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглу тамілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліц илізолейцилсерилаланілпроліласпартилглутамінілваліллізилаланілаланілізолейциласпарти лаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилвалілліз илізолейцилізолейцилглутамілглутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглутамілпролілглута міллізилметіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілме тіоніллізилаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпро лілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерилвалілтриптофілаланілас партилпролілізолейцилглутаміллейциллейциласпарагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсерил лейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілаланілглутамінілтреонілглутамінілглутамінілалан іларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілглутамінілфенілаланілсерилглутамінілва лілтриптофіллізилпролілфенілаланілпролілглутамінілсерилтреонілваліларгінілфенілаланіл пролілгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілтирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілваліл лейциласпартилпроліллейцилізолейцилтреонілаланіллейциллейцилгліцилтреонілфенілала ніласпартилтреоніларгініласпарагініларгінілізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпа рагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтреонілтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпарт илаланілтреоніларгініларгінілваліласпартиласпартилаланілтреонілвалілаланілізолейциларг інілсерилаланіласпарагінілізолейциласпарагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилвалі ларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілал анілглутамілсерилметіонілсерилгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілалан ілтітинметіонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілізолейцилцис теїнілпролілпроліласпартилаланіласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгінілглутамініл ізолейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсерил аргінілаланілгліцилвалілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцилп роліллейциласпарагінілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпарагі нілаланілаланілпролілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилаланіл проліласпартилглутамінілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілаланіл гліцилаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглутам ілглутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилаланіл аланіллейциллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніла ргінілацетилсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвал ілфенілаланіллейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллейц иллейциласпарагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфен ілаланілглутамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілваліл глутамінілглутамінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпролілг лутамінілсерилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізилваліл тирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтреонілал аніллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгінілізолейцил ізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтреонілтреоніл аланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпартиласпартилала нілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласпарагініллейцилвалі ласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтирозиласпарагінілглута мініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсерилгліциллейцилвалілтриптофілт реонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцил фенілаланілаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліласпартилаланіласпартиласпартиласпартилле йциллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреон ілтирозиллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагін іларгінілаланілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейцил лізилглутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілалан ілгліцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглутамінілваліллізилаланілаланілізолейциласпар тилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилвалілл ізилізолейцилізолейцилглутамілглутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглутамілпролілглу таміллізилметіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілметі оніллізилаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпроліл серилглутамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласпарт илпролілізолейцилглутаміллейциллейциласпарагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейци лгліциласпарагінілглутамінілфенілаланілглутамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгіні лтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілглутамінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтрипт офіллізилпролілфенілаланілпролілглутамінілсерилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілглі циласпартилвалілтирозиллізилвалілтирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласп артилпроліллейцилізолейцилтреонілаланіллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартил треоніларгініласпарагініларгінілізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутам інілглутамінілсерилпролілтреонілтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоні ларгініларгінілваліласпартиласпартилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіл аспарагінілізолейциласпарагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтре онілгліциллейцилтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерил метіонілсерилгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглута мініларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілметіонілтреонілтреонілглутаміні ларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілглутамініллейциллізилглутаміларгіні ллізилглутамілгліцилаланілфенілаланілвалілпролілфенілаланілвалілтреоніллейцилгліциласп артилпролілгліцилізолейцилглутамілглутамінілсериллейциллізилізолейциласпартилтреонілл ейцилізолейцилглутамілаланілгліцилаланіласпартилаланіллейцилглутаміллейцилгліцилізолей цилпролілфенілаланілсериласпартилпроліллейцилаланіласпартилгліцилпролілтреонілізоле йцилглутамініласпарагінілаланілтреоніллейциларгінілаланілфенілаланілаланілаланілгліцилв алілтреонілпролілаланілглутамінілцистеїнілфенілаланілглутамілметіоніллейцилаланіллейци лізолейциларгінілглутамініллізилгістидилпролілтреонілізолейцилпролілізолейцилгліциллей циллейцилметіонілтирозилаланіласпарагініллейцилвалілфенілаланіласпарагініллізилгліцилі золейциласпартилглутамілфенілаланілтирозилаланілглутамінілцистеїнілглутаміллізилвалілг ліцилваліласпартилсерилваліллейцилвалілаланіласпартилвалілпролілвалілглутамінілглутамі лсерилаланілпролілфенілаланіларгінілглутамінілаланілаланіллейциларгінілгістидиласпарагі нілвалілаланілпролілізолейцилфенілаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліласпартилаланілас партиласпартиласпартиллейциллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилгліцил аргінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліц илаланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістидиллей цилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпроліллейци лглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглутамінілвалілліз илаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейцилсерилгліци лсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамінілгістидиласпарагінілі золейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвалілфенілала нілвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилтирозилсерилі золейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерил валілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллейциллейциласпарагінілвалілцистеї нілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілаланілглутамінілтреонілглута мінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілглутамінілфенілаланіл серилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпролілглутамінілсерилтреонілвалілар гінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілтирозиларгінілтирозиласпарагі нілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтреонілаланіллейциллейцилгліцилтрео нілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгінілізолейцилізолейцилглутамілвалілглу таміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтреонілтреонілаланілглутамілтреоніллейци ласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпартиласпартилаланілтреонілвалілаланілізолей циларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласпарагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцил валіларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфеніл аланілглутамілсерилметіонілсерилгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілала нілтітинметіонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілізолейцилци стеїнілпролілпроліласпартилаланіласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгінілглутаміні лізолейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсери ларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцил проліллейциласпарагінілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпара гінілаланілаланілпролілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилалан ілпроліласпартилглутамінілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілалан ілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглута мілглутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилалані лаланіллейциллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніл аргінілацетилсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілваліл фенілаланіллейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллей циллейциласпарагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілф енілаланілглутамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалі лглутамінілглутамінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпр олілглутамінілсерилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізил валілтирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтр еонілаланіллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгіні лізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтрео нілтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпартила спартилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласпарагі ніллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтирозилас парагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсерилгліциллейцил валілтриптофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініларгінілтирозилглутам ілсериллейцилфенілаланілаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліласпартилаланіласпартилас партиласпартиллейциллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілг ліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліцилалан ілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістидиллейцилвал ілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпроліллейцилглута мінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглутамінілваліллізилала нілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсер илаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамінілгістидиласпарагінілізол ейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвалілфенілалані лвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилтирозилсериліз олейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерил валілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллейциллейциласпарагінілвалілцисте їнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілаланілглутамінілтреонілглут амінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілглутамінілфенілалані лсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпролілглутамінілсерилтреонілваліла ргінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілтирозиларгінілтирозиласпара гінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтреонілаланіллейциллейцилгліцилтр еонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгінілізолейцилізолейцилглутамілваліл глутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтреонілтреонілаланілглутамілтреонілл ейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпартиласпартилаланілтреонілвалілаланілі золейциларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласпарагініллейцилваліласпарагінілглутамі ллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтре онілфенілаланілглутамілсерилметіонілсерилгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилалані лпролілаланілтітинметіонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілі золейцилцистеїнілпролілпроліласпартилаланіласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгі нілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейци ллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланіл аланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутаміл тирозиласпарагінілаланілаланілпролілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізол ейцилсерилаланілпроліласпартилглутамінілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилалані лгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізол ейцилізолейцилглутамілглутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутамілліз илметіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніл лізилаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсер илглутамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартил пролілізолейцилглутаміллейциллейциласпарагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцил гліциласпарагінілглутамінілфенілаланілглутамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгіні лтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілглутамінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтрип тофіллізилпролілфенілаланілпролілглутамінілсерилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілг ліциласпартилвалілтирозиллізилвалілтирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілваліллейцил аспартилпроліллейцилізолейцилтреонілаланіллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпа ртилтреоніларгініласпарагініларгінілізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілг лутамінілглутамінілсерилпролілтреонілтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпартилалані лтреоніларгініларгінілваліласпартиласпартилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсер илаланіласпарагінілізолейциласпарагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгін ілгліцилтреонілгліциллейцилтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілг лутамілсерилметіонілсерилгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілаланілtit inметіонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілметіонілтреоніл треонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілглутамініллейцилл ізилглутаміларгініллізилглутамілгліцилаланілфенілаланілвалілпролілфенілаланілвалілтрео ніллейцилгліциласпартилпролілгліцилізолейцилглутамілглутамінілсериллейциллізилізолей циласпартилтреоніллейцилізолейцилглутамілаланілгліцилаланіласпартилаланіллейцилглут аміллейцилгліцилізолейцилпролілфенілаланілсериласпартилпроліллейцилаланіласпартилгл іцилпролілтреонілізолейцилглутамініласпарагінілаланілтреоніллейциларгінілаланілфенілал анілаланілаланілгліцилвалілтреонілпролілаланілглутамінілцистеїнілфенілаланілглутамілмет іоніллейцилаланіллейцилізолейциларгінілглутамініллізилгістидилпролілтреонілізолейцилпр олілізолейцилгліциллейциллейцилметіонілтирозилаланіласпарагініллейцилвалілфенілаланіл аспарагініллізилгліцилізолейциласпартилглутамілфенілаланілтирозилаланілглутамінілцистеї нілглутаміллізилвалілгліцилваліласпартилсерилваліллейцилвалілаланіласпартилвалілпроліл валілглутамінілглутамілсерилаланілпролілфенілаланіларгінілглутамінілаланілаланіллейцил аргінілгістидиласпарагінілвалілаланілпролілізолейцилфенілаланілізолейцилцистеїнілпроліл проліласпартилаланіласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгінілглутамінілізолейцилал анілсерилтирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсериларгінілалан ілгліцилвалілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцилпроліллейци ласпарагінілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпарагінілаланіла ланілпролілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилаланілпроліласп артилглутамінілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілаланілгліцилала нілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамі нілгістидиласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланіллей циллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгінілацет илсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілаланіл лейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллейциллейцилас парагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілаланілглу тамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілглут амінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпролілглутамінілсе рилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілтирозиларгіні лтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтреонілаланіллейцил лейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгінілізолейцилізолейцил глутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтреонілтреонілаланілглу тамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпартиласпартилаланілтреоні лвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласпарагініллейцилваліласпара гінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтирозиласпарагінілглутамініласп арагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсерилгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсе рилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілалан ілаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліласпартилаланіласпартиласпартиласпартиллейциллейцил аргінілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирози ллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагініларгініл аланілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглу тамілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцил ізолейцилсерилаланілпроліласпартилглутамінілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилала нілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізол ейцилізолейцилглутамілглутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізи лметіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіонілліз илаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилг лутамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпро лілізолейцилглутаміллейциллейциласпарагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліц иласпарагінілглутамінілфенілаланілглутамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтре онілтреонілглутамінілвалілглутамінілглутамінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіл лізилпролілфенілаланілпролілглутамінілсерилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліцила спартилвалілтирозиллізилвалілтирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпарти лпроліллейцилізолейцилтреонілаланіллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтрео ніларгініласпарагініларгінілізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамініл глутамінілсерилпролілтреонілтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреонілар гініларгінілваліласпартиласпартилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласп арагінілізолейциласпарагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреон ілгліциллейцилтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилме тіонілсерилгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамі ніларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілізолейцилцистеїнілпролілпролілас партилаланіласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсери лтирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилв алілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцилпроліллейциласпарагі нілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпрол ілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглутамі нілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейц илсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамінілгістиди ласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланіллейциллізилв алілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилт ирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейц илсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллейциллейциласпарагі нілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілаланілглутамін ілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілглутамі нілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпролілглутамінілсери лтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілтирозиларгіні лтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтреонілаланіллейци ллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгінілізолейцилізолей цилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтреонілтреонілаланіл глутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпартиласпартилаланілтр еонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласпарагініллейцилваліла спарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтирозиласпарагінілглутам ініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсерилгліциллейцилвалілтриптофіл треонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцил фенілаланілаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліласпартилаланіласпартиласпартиласпарти ллейциллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілгліцилтирозилт реонілтирозиллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліцилаланілглутаміласп арагініларгінілаланілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістидиллейцилвалілаланіллізи ллейциллізилглутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпроліллейцилглутамінілгліцил фенілаланілгліцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглутамінілваліллізилаланілаланіліз олейциласпартилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланіліз олейцилваліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглут амілпролілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвалілфенілаланілвалілглут амінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилтирозилсерилізолейцилтр еонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерилвалілтрипт офілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллейциллейциласпарагінілвалілцистеїнілтреоніл серилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілаланілглутамінілтреонілглутамінілглута мінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілглутамінілфенілаланілсерилглут амінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпролілглутамінілсерилтреонілваліларгінілфені лаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілтирозиларгінілтирозиласпарагінілалані лваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтреонілаланіллейциллейцилгліцилтреонілфені лаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгінілізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміла спарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтреонілтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпа ртилаланілтреоніларгініларгінілваліласпартиласпартилаланілтреонілвалілаланілізолейцилар гінілсерилаланіласпарагінілізолейциласпарагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилвалі ларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілала нілглутамілсерилметіонілсерилгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілаланіл тітинметіонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілметіонілтрео нілтреонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілглутамініллейцилліз илглутаміларгініллізилглутамілгліцилаланілфенілаланілвалілпролілфенілаланілвалілтреоніл лейцилгліциласпартилпролілгліцилізолейцилглутамілглутамінілсериллейциллізилізолейцилас партилтреоніллейцилізолейцилглутамілаланілгліцилаланіласпартилаланіллейцилглутамілл ейцилгліцилізолейцилпролілфенілаланілсериласпартилпроліллейцилаланіласпартилгліцилп ролілтреонілізолейцилглутамініласпарагінілаланілтреоніллейциларгінілаланілфенілаланіла ланілаланілгліцилвалілтреонілпролілаланілглутамінілцистеїнілфенілаланілглутамілметіоні ллейцилаланіллейцилізолейциларгінілглутамініллізилгістидилпролілтреонілізолейцилпрол ілізолейцилгліциллейциллейцилметіонілтирозилаланіласпарагініллейцилвалілфенілаланіла спарагініллізилгліцилізолейциласпартилглутамілфенілаланілтирозилаланілглутамінілцисте їнілглутаміллізилвалілгліцилваліласпартилсерилваліллейцилвалілаланіласпартилвалілпрол ілвалілглутамінілглутамілсерилаланілпролілфенілаланіларгінілглутамінілаланілаланіллейц иларгінілгістидиласпарагінілвалілаланілпролілізолейцилфенілаланілізолейцилцистеїнілпро лілпроліласпартилаланіласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгінілглутамінілізолейци лаланілсерилтирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсериларгініла ланілгліцилвалілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцилпролілле йциласпарагінілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпарагінілала нілаланілпролілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилаланілпролі ласпартилглутамінілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілаланілгліц илаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглутамілг лутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилаланілал аніллейциллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларг інілацетилсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфе нілаланіллейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллейци ллейциласпарагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфен ілаланілглутамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілг лутамінілглутамінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпрол ілглутамінілсерилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізилва лілтирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтре онілаланіллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгіні лізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтре онілтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпарти ласпартилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласпар агініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтирози ласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсерилгліцилле йцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініларгінілтирозил глутамілсериллейцилфенілаланілаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліласпартилаланіласп артиласпартиласпартиллейциллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилгліци ларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреоніл гліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістид иллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпрол іллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглутамін ілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейци лсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамінілгістид иласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланіллейцилліз илвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгінілацетилс ерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілала ніллейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллейциллейци ласпарагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілала нілглутамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглут амінілглутамінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпроліл глутамінілсерилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізилва лілтирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтр еонілаланіллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгі нілізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілт реонілтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпар тиласпартилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласп арагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтиро зиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсерилгліцил лейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініларгінілтироз илглутамілсериллейцилфенілаланілаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліласпартилаланіл аспартиласпартиласпартиллейциллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилг ліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтр еонілгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцилпроліллейциласпарагініл гістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпрол ілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилгл утамінілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланіліз олейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутаміні лгістидиласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланілле йциллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгініл ацетилсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалілф енілаланіллейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллейци ллейциласпарагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфе нілаланілглутамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалі лглутамінілглутамінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілп ролілглутамінілсерилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозилліз илвалілтирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейц илтреонілаланіллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагіні ларгінілізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпр олілтреонілтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліл аспартиласпартилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілізолейц иласпарагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліциллейци лтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсерилг ліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініларгінілт ирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліласпартилала ніласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозил гліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтре онілгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгіс тидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпр оліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглутамі нілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейци лсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамінілгістиди ласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланіллейциллізил валілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгінілацетилсери лтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілаланілл ейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллейциллейциласп арагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілаланілгл утамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглутаміні лглутамінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпролілглут амінілсерилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілт ирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтреон ілаланіллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгініл ізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтре онілтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпарт иласпартилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласп арагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтир озиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсерилгліци ллейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініларгінілтиро зилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілметіонілтреонілтреонілглутамініларгінілтирози лглутамілсериллейцилфенілаланілаланілглутамініллейциллізилглутаміларгініллізилглутам ілгліцилаланілфенілаланілвалілпролілфенілаланілвалілтреоніллейцилгліциласпартилпролі лгліцилізолейцилглутамілглутамінілсериллейциллізилізолейциласпартилтреоніллейцилізо лейцилглутамілаланілгліцилаланіласпартилаланіллейцилглутаміллейцилгліцилізолейцилп ролілфенілаланілсериласпартилпроліллейцилаланіласпартилгліцилпролілтреонілізолей цилглутамініласпарагінілаланілтреоніллейциларгінілаланілфенілаланілаланілаланілглі цилвалілтреонілпролілаланілглутамінілцистеїнілфенілаланілглутамілметіоніллейцилал аніллейцилізолейциларгінілглутамініллізилгістидилпролілтреонілізолейцилпролілізоле йцилгліциллейциллейцилметіонілтирозилаланіласпарагініллейцилвалілфенілаланіласп арагініллізилгліцилізолейциласпартилглутамілфенілаланілтирозилаланілглутамінілцис теїнілглутаміллізилвалілгліцилваліласпартилсерилваліллейцилвалілаланіласпартилвалі лпролілвалілглутамінілглутамілсерилаланілпролілфенілаланіларгінілглутамінілаланіла ланіллейциларгінілгістидиласпарагінілвалілаланілпролілізолейцилфенілаланілізолейци лцистеїнілпролілпроліласпартилаланіласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгінілг лутамінілізолейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейци ллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілала нілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглу тамілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілглі цилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглутамінілваліллізилаланілаланілізолейциласпа ртилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилва ліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглутамілпро лілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвалілфенілаланілвалілглутаміні лпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилтирозилсерилізолейцилтрео нілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерилвалілтрип тофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллейциллейциласпарагінілвалілцистеїнілтре онілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілаланілглутамінілтреонілглутамін ілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілглутамінілфенілаланіл серилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпролілглутамінілсерилтреонілвалі ларгінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілтирозиларгінілтирозила спарагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтреонілаланіллейциллейцил гліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгінілізолейцилізолейцилгл утамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтреонілтреонілаланілглу тамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпартиласпартилаланілтре онілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласпарагініллейцилваліл аспарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтирозиласпарагінілглу тамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсерилгліциллейцилвалілтри птофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініларгінілтирозилглутамілсер иллейцилфенілаланілаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліласпартилаланіласпартиласпа ртиласпартиллейциллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілг ліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліцилал анілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістидиллейци лвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпроліллейци лглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглутамінілваліл лізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейцилсери лгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамінілгістидилас парагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланіллейциллізилв алілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгінілацетилсери лтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілаланіл лейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллейциллейцила спарагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілалані лглутамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглута мінілглутамінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпроліл глутамінілсерилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізилва лілтирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтр еонілаланіллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгі нілізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілт реонілтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпар тиласпартилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласп арагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтиро зиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсерилгліцил лейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініларгінілтироз илглутамілсериллейцилфенілаланілаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліласпартилаланіл аспартиласпартиласпартиллейциллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилг ліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтр еонілгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцилпроліллейциласпарагініл гістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпрол ілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилгл утамінілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланіліз олейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутаміні лгістидиласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланілле йциллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгініл ацетилсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалілф енілаланіллейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллейци ллейциласпарагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфе нілаланілглутамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалі лглутамінілглутамінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілп ролілглутамінілсерилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозилліз илвалілтирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейц илтреонілаланіллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагіні ларгінілізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпр олілтреонілтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліл аспартиласпартилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілізолейц иласпарагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліциллейци лтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсерилг ліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініларгінілт ирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліласпартилала ніласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозил гліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтре онілгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгіс тидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпр оліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглутамі нілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейци лсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамінілгістиди ласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланіллейциллізил валілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгінілацетилсери лтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілаланілл ейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллейциллейциласп арагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілаланілгл утамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглутаміні лглутамінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпролілглут амінілсерилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілт ирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтреон ілаланіллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгініл ізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтре онілтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпарт иласпартилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласп арагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтир озиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсерилгліци ллейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініларгінілтиро зилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілметіонілтреонілтреонілглутамініларгінілтирози лглутамілсериллейцилфенілаланілаланілглутамініллейциллізилглутаміларгініллізилглутам ілгліцилаланілфенілаланілвалілпролілфенілаланілвалілтреоніллейцилгліциласпартилпролі лгліцилізолейцилглутамілглутамінілсериллейциллізилізолейциласпартилтреоніллейцилізо лейцилглутамілаланілгліцилаланіласпартилаланіллейцилглутаміллейцилгліцилізолейцилп ролілфенілаланілсериласпартилпроліллейцилаланіласпартилгліцилпролілтреонілізолейци лглутамініласпарагінілаланілтреоніллейциларгінілаланілфенілаланілаланілаланілгліцилва лілтреонілпролілаланілглутамінілцистеїнілфенілаланілглутамілметіоніллейцилаланіллейц илізолейциларгінілглутамініллізилгістидилпролілтреонілізолейцилпролілізолейцилгліцил лейциллейцилметіонілтирозилаланіласпарагініллейцилвалілфенілаланіласпарагініллізилг ліцилізолейциласпартилглутамілфенілаланілтирозилаланілглутамінілцистеїнілглутамілліз илвалілгліцилваліласпартилсерилваліллейцилвалілаланіласпартилвалілпролілвалілглутамі нілглутамілсерилаланілпролілфенілаланіларгінілглутамінілаланілаланіллейциларгінілгіст идиласпарагінілвалілаланілпролілізолейцилфенілаланілізолейцилцистеїнілпролілпролілас партилаланіласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсе рилтирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсериларгінілаланілгл іцилвалілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцилпроліллейцил аспарагінілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпарагінілаланіл аланілпролілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилаланілпроліл аспартилглутамінілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілаланілгліц илаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглутаміл глутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилаланіл аланіллейциллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоні ларгінілацетилсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілалані лвалілфенілаланіллейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутам іллейциллейциласпарагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглута мінілфенілаланілглутамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутам інілвалілглутамінілглутамінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфеніл аланілпролілглутамінілсерилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтир озиллізилвалілтирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилі золейцилтреонілаланіллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпа рагініларгінілізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсер илпролілтреонілтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілв аліласпартиласпартилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілізол ейциласпарагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліцилле йцилтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсер илгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініларгін ілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліласпартила ланіласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсерилтироз илгліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілт реонілгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілг істидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілп роліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглутам інілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейци лсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамінілгістидил аспарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланіллейциллізилва лілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилти розилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейци лсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллейциллейциласпарагіні лвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілаланілглутамініл треонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілглутаміні лфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпролілглутамінілсерилт реонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілтирозиларгінілт ирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтреонілаланіллейцилл ейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгінілізолейцилізолейци лглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтреонілтреонілаланілглу тамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпартиласпартилаланілтреоні лвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласпарагініллейцилваліласпара гінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтирозиласпарагінілглутамініласп арагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсерилгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсе рилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілалан ілаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліласпартилаланіласпартиласпартиласпартиллейциллейцил аргінілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирози ллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагініларгініл аланілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглу тамілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцил ізолейцилсерилаланілпроліласпартилглутамінілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилала нілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізол ейцилізолейцилглутамілглутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізи лметіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіонілліз илаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилг лутамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпро лілізолейцилглутаміллейциллейциласпарагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліц иласпарагінілглутамінілфенілаланілглутамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтре онілтреонілглутамінілвалілглутамінілглутамінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіл лізилпролілфенілаланілпролілглутамінілсерилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліцила спартилвалілтирозиллізилвалілтирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпарти лпроліллейцилізолейцилтреонілаланіллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтрео ніларгініласпарагініларгінілізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамініл глутамінілсерилпролілтреонілтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреонілар гініларгінілваліласпартиласпартилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласп арагінілізолейциласпарагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреон ілгліциллейцилтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилме тіонілсерилгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамі ніларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілізолейцилцистеїнілпролілпролілас партилаланіласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсери лтирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилв алілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцилпроліллейциласпарагі нілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпрол ілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглутамі нілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейц илсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамінілгістиди ласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланіллейциллізилв алілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилт ирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейц илсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллейциллейциласпарагі нілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілаланілглутамін ілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілглутамі нілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпролілглутамінілсери лтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілтирозиларгіні лтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтреонілаланіллейци ллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгінілізолейцилізолей цилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтреонілтреонілаланіл глутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпартиласпартилаланілтр еонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласпарагініллейцилваліла спарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтирозиласпарагінілглутам ініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсерилгліциллейцилвалілтриптофіл треонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцил фенілаланілаланілметіонілтреонілтреонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцилфе нілаланілаланілглутамініллейциллізилглутаміларгініллізилглутамілгліцилаланілфенілалані лвалілпролілфенілаланілвалілтреоніллейцилгліциласпартилпролілгліцилізолейцилглутаміл глутамінілсериллейциллізилізолейциласпартилтреоніллейцилізолейцилглутамілаланілгліц илаланіласпартилаланіллейцилглутаміллейцилгліцилізолейцилпролілфенілаланілсериласп артилпроліллейцилаланіласпартилгліцилпролілтреонілізолейцилглутамініласпарагінілалан ілтреоніллейциларгінілаланілфенілаланілаланілаланілгліцилвалілтреонілпролілаланілглута мінілцистеїнілфенілаланілглутамілметіоніллейцилаланіллейцилізолейциларгінілглутамініл лізилгістидилпролілтреонілізолейцилпролілізолейцилгліциллейциллейцилметіонілтирозил аланіласпарагініллейцилвалілфенілаланіласпарагініллізилгліцилізолейциласпартилглутамі лфенілаланілтирозилаланілглутамінілцистеїнілглутаміллізилвалілгліцилваліласпартилсери лваліллейцилвалілаланіласпартилвалілпролілвалілглутамінілглутамілсерилаланілпролілфе нілаланіларгінілглутамінілаланілаланіллейциларгінілгістидиласпарагінілвалілаланілпроліл ізолейцилфенілаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліласпартилаланіласпартиласпартиласпа ртиллейциллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілгліцилтироз илтреонілтирозиллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліцилаланілглутаміл аспарагініларгінілаланілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістидиллейцилвалілаланілл ізиллейциллізилглутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпроліллейцилглутамінілгліц илфенілаланілгліцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглутамінілваліллізилаланілаланіл ізолейциласпартилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланілі золейцилваліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглу тамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвалілфенілаланілвалілгл утамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилтирозилсерилізолейци лтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерилвалілт риптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллейциллейциласпарагінілвалілцистеїнілт реонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілаланілглутамінілтреонілглутамі нілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілглутамінілфенілаланіл серилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпролілглутамінілсерилтреонілваліл аргінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілтирозиларгінілтирозиласп арагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтреонілаланіллейциллейцилглі цилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгінілізолейцилізолейцилглута мілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтреонілтреонілаланілглутам ілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпартиласпартилаланілтреоніл валілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласпарагініллейцилваліласпар агінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтирозиласпарагінілглутамініл аспарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсерилгліциллейцилвалілтриптофілтр еонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцилф енілаланілаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліласпартилаланіласпартиласпартиласпартил лейциллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілгліцилтирозилтр еонілтирозиллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліцилаланілглутаміласпа рагініларгінілаланілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістидиллейцилвалілаланіллізил лейциллізилглутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпроліллейцилглутамінілгліцилф енілаланілгліцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглутамінілваліллізилаланілаланілізол ейциласпартилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізоле йцилваліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглутаміл пролілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвалілфенілаланілвалілглутаміні лпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилтирозилсерилізолейцилтреоніл серилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерилвалілтриптофіла ланіласпартилпролілізолейцилглутаміллейциллейциласпарагінілвалілцистеїнілтреонілсерил сериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілаланілглутамінілтреонілглутамінілглутамініл аланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілглутамінілфенілаланілсерилглутамінілв алілтриптофіллізилпролілфенілаланілпролілглутамінілсерилтреонілваліларгінілфенілаланіл пролілгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілтирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілваліллей циласпартилпроліллейцилізолейцилтреонілаланіллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпар тилтреоніларгініласпарагініларгінілізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілгл утамінілглутамінілсерилпролілтреонілтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтрео ніларгініларгінілваліласпартиласпартилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилала ніласпарагінілізолейциласпарагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцил треонілгліциллейцилтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсер илметіонілсерилгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглу тамініларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілізолейцилцистеїнілпролілпролі ласпартилаланіласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсерил тирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсериларгінілаланілгліци лвалілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцилпроліллейциласпарагі нілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпро лілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглута мінілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейц илсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамінілгістидил аспарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвал ілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилтиро зилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейцилсе рилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллейциллейциласпарагінілва лілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілаланілглутамінілтре онілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілглутамінілфе нілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпролілглутамінілсерилтреон ілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілтирозиларгінілтирози ласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтреонілаланіллейциллейцилг ліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгінілізолейцилізолейцилглутам ілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтреонілтреонілаланілглутамілтре оніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпартиласпартилаланілтреонілвалілала нілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласпарагініллейцилваліласпарагінілглу таміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтр еонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсерилгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланіл пролілаланілтітинметіонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланіліз олейцилцистеїнілпролілпроліласпартилаланіласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгінілглу тамінілізолейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейцилл ейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланіл аланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтиро зиласпарагінілаланілаланілпролілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцил серилаланілпроліласпартилглутамінілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцил аланілаланілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізо лейцилглутамілглутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоні ллейцилаланілаланіллейциллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланіл аланілтреоніларгінілацетилсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфе нілаланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпролілізолейц илглутаміллейциллейциласпарагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагін ілглутамінілфенілаланілглутамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілг лутамінілвалілглутамінілглутамінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілф енілаланілпролілглутамінілсерилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілт ирозиллізилвалілтирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцил ізолейцилтреонілаланіллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпар агініларгінілізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерил пролілтреонілтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліл аспартиласпартилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілізолейцил аспарагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтир озиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсерилгліцилл ейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініларгінілтирозил глутамілсериллейцилфенілаланілаланілметіонілтреонілтреонілглутамініларгінілтирозилглутам ілсериллейцилфенілаланілаланілглутамініллейциллізилглутаміларгініллізилглутамілгліцилала нілфенілаланілвалілпролілфенілаланілвалілтреоніллейцилгліциласпартилпролілгліцилізолей цилглутамілглутамінілсериллейциллізилізолейциласпартилтреоніллейцилізолейцилглутамілала нілгліцилаланіласпартилаланіллейцилглутаміллейцилгліцилізолейцилпролілфенілаланілсе риласпартилпроліллейцилаланіласпартилгліцилпролілтреонілізолейцилглутамініласпарагінілала нілтреоніллейциларгінілаланілфенілаланілаланілаланілгліцилвалілтреонілпролілаланілгл утамінілцистеїнілфенілаланілглутамілметіоніллейцилаланіллейцилізолейциларгінілглутамін іллізилгістидилпролілтреонілізолейцилпролілізолейцилгліциллейциллейцилметіонілтирозил аланіласпарагініллейцилвалілфенілаланіласпарагініллізилгліцилізолейциласпартилглутаміл фенілаланілтирозилаланілглутамінілцистеїнілглутаміллізилвалілгліцилваліласпартилсерилвал іллейцилвалілаланіласпартилвалілпролілвалілглутамінілглутамілсерилаланілпролілфенілала ніларгінілглутамінілаланілаланіллейциларгінілгістидиласпарагінілвалілаланілпролілізолейц илфенілаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліласпартилаланіласпартиласпартиласпартиллей циллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреоні лтирозиллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагін іларгінілаланілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейци ллізилглутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілал анілгліцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглутамінілваліллізилаланілаланілізолейцила спартилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилва ліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглутамілпроліл глутаміллізилметіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпрол ілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерил пролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіл аспартилпролілізолейцилглутаміллейциллейциласпарагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсери ллейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілаланілглутамінілтреонілглутамінілглутамінілалан іларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілглутамінілфенілаланілсерилглутамінілвал ілтриптофіллізилпролілфенілаланілпролілглутамінілсерилтреонілваліларгінілфенілаланілп ролілгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілтирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілвалілле йциласпартилпроліллейцилізолейцилтреонілаланіллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіл аспартилтреоніларгініласпарагініларгінілізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагі нілглутамінілглутамінілсерилпролілтреонілтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпартилал анілтреоніларгініларгінілваліласпартиласпартилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілс ерилаланіласпарагінілізолейциласпарагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгі нілгліцилтреонілгліциллейцилтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілг лутамілсерилметіонілсерилгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілаланілtiti nметіонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілізолейцилцистеїн ілпролілпроліласпартилаланіласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгінілглутамінілізол ейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсериларгініл аланілгліцилвалілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцилпрол іллейциласпарагінілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпарагініл аланілаланілпролілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилаланілпр оліласпартилглутамінілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілаланілгл іцилаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглутаміл глутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилаланілала ніллейциллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгі нілацетилсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфе нілаланіллейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллейцилл ейциласпарагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфеніла ланілглутамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглут амінілглутамінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпролілгл утамінілсерилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілт ирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтреоніл аланіллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгінілізол ейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтреонілтр еонілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпартиласпарт илаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласпарагініллей цилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтирозиласпарагін ілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсерилгліциллейцилвалілтр иптофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініларгінілтирозилглутамілсерил лейцилфенілаланілаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліласпартилаланіласпартиласпартила спартиллейциллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілгліцилтир озилтреонілтирозиллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліцилаланілглутамі ласпарагініларгінілаланілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістидиллейцилвалілаланілл ізиллейциллізилглутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпроліллейцилглутамінілгліци лфенілаланілгліцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглутамінілваліллізилаланілаланілізо лейциласпартилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізоле йцилваліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглутаміл пролілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілп ролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерил пролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіл аспартилпролілізолейцилглутаміллейциллейциласпарагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсерил лейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілаланілглутамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіл аргінілтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілглутамінілфенілаланілсерилглутамінілвалілт риптофіллізилпролілфенілаланілпролілглутамінілсерилтреонілваліларгінілфенілаланілпролі лгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілтирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілваліллейцил аспартилпроліллейцилізолейцилтреонілаланіллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартил треоніларгініласпарагініларгінілізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглут амінілглутамінілсерилпролілтреонілтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтре оніларгініларгінілваліласпартиласпартилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилала ніласпарагінілізолейциласпарагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліци лтреонілгліциллейцилтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілс ерилметіонілсерилгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіоніл глутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілізолейцилцистеїнілпролілп роліласпартилаланіласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгінілглутамінілізолейцилала нілсерилтирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсериларгінілалані лгліцилвалілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцилпроліллейци ласпарагінілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпарагінілаланіла ланілпролілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилаланілпроліласп артилглутамінілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілаланілгліцилала нілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамі нілгістидиласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланіл лейциллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгінілацет илсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілала ніллейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллейциллейцилас парагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілаланіл глутамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілглут амінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпролілглутамініл серилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілтирозиларгіні лтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтреонілаланіллейцил лейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгінілізолейцилізолейцил глутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтреонілтреонілаланілглу тамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпартиласпартилаланілтреоні лвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласпарагініллейцилваліласпара гінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтирозиласпарагінілглутамініласп арагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсерилгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсе рилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілалан ілаланілметіонілтреонілтреонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілал анілглутамініллейциллізилглутаміларгініллізилглутамілгліцилаланілфенілаланілвалілпроліл фенілаланілвалілтреоніллейцилгліциласпартилпролілгліцилізолейцилглутамілглутамінілсер иллейциллізилізолейциласпартилтреоніллейцилізолейцилглутамілаланілгліцилаланіласпарт илаланіллейцилглутаміллейцилгліцилізолейцилпролілфенілаланілсериласпартилпроліллейц илаланіласпартилгліцилпролілтреонілізолейцилглутамініласпарагінілаланілтреоніллейцила ргінілаланілфенілаланілаланілаланілгліцилвалілтреонілпролілаланілглутамінілцистеїнілфен ілаланілглутамілметіоніллейцилаланіллейцилізолейциларгінілглутамініллізилгістидилпролі лтреонілізолейцилпролілізолейцилгліциллейциллейцилметіонілтирозилаланіласпарагінілле йцилвалілфенілаланіласпарагініллізилгліцилізолейциласпартилглутамілфенілаланілтирозил аланілглутамінілцистеїнілглутаміллізилвалілгліцилваліласпартилсерилваліллейцилвалілала ніласпартилвалілпролілвалілглутамінілглутамілсерилаланілпролілфенілаланіларгінілглутам інілаланілаланіллейциларгінілгістидиласпарагінілвалілаланілпролілізолейцилфенілаланіліз олейцилцистеїнілпролілпроліласпартилаланіласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгін ілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейцил лейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланіла ланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілт ирозиласпарагінілаланілаланілпролілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізоле йцилсерилаланілпроліласпартилглутамінілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилаланіл гліцилаланілаланілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізоле йцилізолейцилглутамілглутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізи лметіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллі зилаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсери лглутамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилп ролілізолейцилглутаміллейциллейциласпарагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгл іциласпарагінілглутамінілфенілаланілглутамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілт реонілтреонілглутамінілвалілглутамінілглутамінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтрипто філлізилпролілфенілаланілпролілглутамінілсерилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілглі циласпартилвалілтирозиллізилвалілтирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілваліллейцилас партилпроліллейцилізолейцилтреонілаланіллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпарт илтреоніларгініласпарагініларгінілізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглу тамінілглутамінілсерилпролілтреонілтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілт реоніларгініларгінілваліласпартиласпартилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерил аланіласпарагінілізолейциласпарагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілг ліцилтреонілгліциллейцилтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглут амілсерилметіонілсерилгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинм етіонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілізолейцилцистеїніл пролілпроліласпартилаланіласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгінілглутамінілізол ейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсерилар гінілаланілгліцилвалілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцилпр оліллейциласпарагінілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпарагі нілаланілаланілпролілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилалані лпроліласпартилглутамінілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілалан ілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглут амілглутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилала нілаланіллейциллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтрео ніларгінілацетилсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілалан ілвалілфенілаланіллейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутамі ллейциллейциласпарагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамі нілфенілаланілглутамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамініл валілглутамінілглутамінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланіл пролілглутамінілсерилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізи лвалілтирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтрео нілаланіллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгініл ізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтреоні лтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпартиласпар тилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласпарагінілле йцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтирозиласпарагі нілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсерилгліциллейцилвалілтри птофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініларгінілтирозилглутамілсерил лейцилфенілаланілаланілізолейцилцистеїнілпролілпроліласпартилаланіласпартиласпартиласпа ртиллейциллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсерилтирозилгліциларгінілгліцилтирозил треонілтирозиллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилвалілтреонілгліцилаланілглутаміласпа рагініларгінілаланілаланіллейцилпроліллейциласпарагінілгістидиллейцилвалілаланіллізиллей циллізилглутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпролілпроліллейцилглутамінілгліцилфеніл аланілгліцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглутамінілваліллізилаланілаланілізолейцил аспартилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилва ліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглутамілпролілг лутаміллізилметіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілме тіоніллізилаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпр олілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласп артилпролілізолейцилглутаміллейциллейциласпарагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцил гліциласпарагінілглутамінілфенілаланілглутамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгі нілтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілглутамінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтрип тофіллізилпролілфенілаланілпролілглутамінілсерилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілглі циласпартилвалілтирозиллізилвалілтирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпар тилпроліллейцилізолейцилтреонілаланіллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтр еоніларгініласпарагініларгінілізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутаміні лглутамінілсерилпролілтреонілтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніла ргініларгінілваліласпартиласпартилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланілас парагінілізолейциласпарагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтрео нілгліциллейцилтирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилм етіонілсерилгліциллейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутам ініларгінілтирозилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілізолейцилцистеїнілпролілпролілас партилаланіласпартиласпартиласпартиллейциллейциларгінілглутамінілізолейцилаланілсери лтирозилгліциларгінілгліцилтирозилтреонілтирозиллейциллейцилсериларгінілаланілгліцилв алілтреонілгліцилаланілглутаміласпарагініларгінілаланілаланіллейцилпроліллейциласпарагі нілгістидиллейцилвалілаланіллізиллейциллізилглутамілтирозиласпарагінілаланілаланілпрол ілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглутамі нілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейц илсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамінілгістиди ласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланіллейциллізилв алілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилт ирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейц илсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллейциллейциласпарагі нілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілаланілглутамін ілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілглутамі нілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпролілглутамінілсери лтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілтирозиларгіні лтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтреонілаланіллейци ллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгінілізолейцилізолей цилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилпролілтреонілтреонілаланіл глутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліласпартиласпартилаланілтр еонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілізолейциласпарагініллейцилваліла спарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліциллейцилтирозиласпарагінілглутам ініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсерилгліциллейцилвалілтриптофіл треонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініларгінілтирозилглутамілсериллейцил фенілаланілаланілпролілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілаланілгліцилізолейцилсерилал анілпроліласпартилглутамінілваліллізилаланілаланілізолейциласпартилаланілгліцилаланіла ланілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцилваліллізилізолейцилізолейцил глутамілглутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглутамілпролілглутаміллізилметіоніллейци лаланілаланіллейциллізилвалілфенілаланілвалілглутамінілпролілметіоніллізилаланілаланіл треоніларгінілацетилсерилтирозилсерилізолейцилтреонілсерилпролілсерилглутамінілфеніл аланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерилвалілтриптофілаланіласпартилпролілізолейцилглу таміллейциллейциласпарагінілвалілцистеїнілтреонілсерилсериллейцилгліциласпарагінілглу тамінілфенілаланілглутамінілтреонілглутамінілглутамінілаланіларгінілтреонілтреонілглута мінілвалілглутамінілглутамінілфенілаланілсерилглутамінілвалілтриптофіллізилпролілфеніл аланілпролілглутамінілсерилтреонілваліларгінілфенілаланілпролілгліциласпартилвалілтиро зиллізилвалілтирозиларгінілтирозиласпарагінілаланілваліллейциласпартилпроліллейцилізо лейцилтреонілаланіллейциллейцилгліцилтреонілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпараг ініларгінілізолейцилізолейцилглутамілвалілглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилп ролілтреонілтреонілаланілглутамілтреоніллейциласпартилаланілтреоніларгініларгінілваліл аспартиласпартилаланілтреонілвалілаланілізолейциларгінілсерилаланіласпарагінілізолейци ласпарагініллейцилваліласпарагінілглутаміллейцилваліларгінілгліцилтреонілгліциллейцилт ирозиласпарагінілглутамініласпарагінілтреонілфенілаланілглутамілсерилметіонілсерилгліц иллейцилвалілтриптофілтреонілсерилаланілпролілаланілтітинметіонілглутамініларгінілтиро зилглутамілсериллейцилфенілаланілаланілпролілпроліллейцилглутамінілгліцилфенілалані лгліцилізолейцилсерилаланілпроліласпартилглутамінілваліллізилаланілаланілізолейцил аспартилаланілгліцилаланілаланілгліцилаланілізолейцилсерилгліцилсерилаланілізолейцил валіллізилізолейцилізолейцилглутамілглутамінілгістидиласпарагінілізолейцилглутаміл пролілглутаміллізилметіоніллейцилаланілаланіллейциллізилвалілфенілаланілвалілглутамі нілпролілметіоніллізилаланілаланілтреоніларгінілацетилсерилтирозилсерилізолейцилтрео нілсерилпролілсерилглутамінілфенілаланілвалілфенілаланіллейцилсерилсерилвалілтрипто філаланіласпартилпролілізолейцилглутаміллейциллейциласпарагінілвалілцистеїнілтреоніл серилсериллейцилгліциласпарагінілглутамінілфенілаланілглутамінілтреонілглутамінілглута мінілаланіларгінілтреонілтреонілглутамінілвалілглутамінілглутамінілфенілаланілсерил глутамінілвалілтриптофіллізилпролілфенілаланілпролілглутамінілсерилтреонілваліларгініл фенілаланілпролілгліциласпартилвалілтирозиллізилвалілтирозиларгінілтирозиласпарагініл аланілваліллейциласпартилпроліллейцилізолейцилтреонілаланіллейциллейцилгліцилтрео нілфенілаланіласпартилтреоніларгініласпарагініларгінілізолейцилізолейцилглутамілваліл глутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилглутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерил глутаміласпарагінілглутамінілглутамінілсерилізолейцин.

Див. також 
 Найдовші слова
 Найдовше слово англійської мови

Примітки

Посилання 
 Усна вимова найдовшого слова у світі.

Мовознавство